El término Vals puede referirse a:

Danza 
 Vals, danza
 Vals peruano, género musical de gran parte de la costa peruana.
 Vals chilote, es uno de los bailes más conocidos en Chiloé, Chile.

Divisiones administrativas

En Francia 
 Vals, comuna en Ariège - donde se ubica la iglesia rupestre de Vals.

En Suiza 
 Vals, comuna del cantón de los Grisones.